Ce nom peut désigner plusieurs anciennes communautés de communes françaises :
 Communauté de communes des Trois Vallées (Alpes-de-Haute-Provence)
 Communauté de communes des Trois Vallées (Charente)
 Communauté de communes des Trois Vallées (Haute-Garonne)
 Communauté de communes des Trois Vallées (Meurthe-et-Moselle)

Voir aussi :
 Communauté de communes des Trois Vallées du Vexin
 Les Trois Vallées (homonymie)